Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Nagaworld nelle competizioni ufficiali della stagione 2020.

Maglie e sponsor

Organigramma societario

Staff tecnico

Rosa

Calciomercato

Risultati

C-League

Andamento in campionato

Play-Offs Championship

Hun Sen Cup

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinale

Finale 

Calcio nel 2020
Società calcistiche cambogiane